Fußball-Bundesliga 2009/10 var den 47:e säsongen av Bundesliga, Tysklands högsta fotbollsdivision, som spelades 7 augusti 2009–8 maj 2010. Nytt för säsongen var att serien endast hade ett tre veckor långt vinteruppehåll (mot tidigare sex veckor). VfL Wolfsburg var regerande mästare då man vunnitBundesliga 2008/2009.

Serien avgjordes i praktiken när Bayern München i näst sista omgången besegrade Bochum med 3–1 samtidigt som tvåan Schalke 04 förlorade mot Werder Bremen på hemmaplan. 

Bosniern Edin Džeko vann skytteligan med 22 gjorda mål på 34 matcher.

Förändringar inför säsongen

Lagändringar 
DSC Arminia Bielefeld, Karlsruher SC och FC Energie Cottbus hade flyttats ner till 2. Fußball-Bundesliga 2009/2010 efter säsongen 2008/09. De ersattes av 2. Bundesliga 2008/09-vinnaren SC Freiburg, tvåan 1. FSV Mainz 05 och tredjeplacerade 1. FC Nürnberg.

Tabell 

Slutställning:

 – Mästare och kvalificerade till UEFA Champions League 2010/2011.
 – Kvalificerade till UEFA Champions League 2010/2011.
 – Kvalificerade till kvalet till UEFA Champions League 2010/2011.
 – Kvalificerade till UEFA Europa League 2010/2011.
 – Playoff om fortsatt spel i Fußball-Bundesliga.
 – Nerflyttade till 2. Fußball-Bundesliga.
(M) – Regerande mästare.
(P) – Regerande DFB-Pokalmästare.
(N) – Uppflyttade från 2. Fußball-Bundesliga.
(H) – Herbstmeister 2009 (höstmästare).

Nedflyttningskval 
Sextondeplacerade 1. FC Nürnberg mötte FC Augsburg som slutade på tredje plats i 2. Bundesliga i två möten den 13 och 16 maj 2010. Vinnaren av kvalet fick spela i Bundesliga säsongen därpå. Detta var Nürnbergs andra raka kval efter att de tagit sig upp till Bundesliga säsongen innan via kval. Kvalet vanns av 1. FC Nürnberg med totalt 3-0 och de spelade därmed i Bundesliga även säsongen 2010/2011.

Skytteliga

Arenor

Referenser 
 
 
Noter

Externa länkar 
 Officiell sida på DFB 
 Kicker.de 
 Officiell sida på Bundesliga 
 Officiell sida på Bundesliga 

2009 i Tyskland
2010 i Tyskland
Fotbollssäsongen 2009/2010
2009/2010